Grand Rapids kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grand Rapids (Michigan)
Grand Rapids (Minnesota)
Grand Rapids (Ohio)